Sengebusch ist der Familienname folgender Personen:

 Maximilian Sengebusch (1820–1881), deutscher Klassischer Philologe und Gymnasiallehrer
 Steffen Sengebusch (* 1971), deutsche Film- und Theaterproduzent